Manuel Rodríguez Erdoíza (1785-1818), um advogado chileno e líder guerrilheiro.
Manuel Rodríguez Araneda (1938-), um ex-futebolista chileno.